В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши пару Yan Zi і Чжен Цзє 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чвертьфінал)
 Ріта Гранде /  Барбара Шетт (півфінал)

 Жанетта Гусарова /  Іва Майолі (1-ше коло)
 Нанні де Вільєрс /  Ірина Селютіна (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open